Beregi ist der Familienname folgender Personen:

 Dóra Beregi, ungarische und englische Tischtennisspielerin
 Oskar Beregi (1876–1965), US-amerikanisch-ungarischer Schauspieler
 Oscar Beregi junior (1918–1976), US-amerikanisch-ungarischer Schauspieler